Bjärken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjärken (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Bjärken (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (26,1 ha)
Bjärken (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (9,93 ha)
Bjärken, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (9,15 ha)
Bjärken, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (75,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn